

Sigle 
 Paul van Dyk – disc jockey tedesco
 Physical Vapor Deposition – metodo per la deposizione di film sottili

Codici 
 PVD – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Theodore Francis Green State di Providence (Stati Uniti d'America)